Boudreault ist der Familienname folgender Personen:
 Phil Boudreault (* 1976), kanadischer Boxer
 Sylvie Boudreault (* 1977), kanadische Biathletin